Urugvaj je država u Južnoj Americi

Također može značiti i:

 ARA Uruguay, muzejski brod u Buenos Airesu, Argentina
 Concepción del Uruguay, grad u pokrajini Entre Ríos, Argentina
 Corbeta Uruguay, argentinska vojna ispostava u otočju Južni Sandwich 
 Uruguay, otok u Antarktici
 Urugvaj, rijeka u Južnoj Americi